Être sans destin est un roman hongrois écrit par Imre Kertész
 Être sans destin est un film britannique, allemand, hongrois réalisé par Lajos Koltai sorti en 2006 tiré du roman autobiographique d'Imre Kertész